Козият рог може да се отнася за:
 Козият рог, разказ на Николай Хайтов
 Козият рог, филм по едноименния разказ от 1972 г.
 Козият рог, филм по едноименния разказ от 1994 г.